Gérard Dreyfus, né le , est un physicien français, spécialiste de modélisation et d'apprentissage statistique, professeur émérite de l'ESPCI Paris, anciennement directeur du laboratoire SIGMA (SIGnaux, Modèles, Apprentissage statistique). Il est Life Fellow de l'IEEE.

Biographie 
Ingénieur diplômé de l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI Paris) en 1971 ( promotion), Gérard Dreyfus effectue un doctorat sous la direction de Jacques Lewiner sur les propriétés des électrets. Il étudie certaines applications de ces matériaux et créé une startup en 1973 en vue d'applications acoustiques. Nommé professeur à l'ESPCI Paris en 1982, il y crée un laboratoire de recherche sur l'apprentissage automatique (machine learning) et participe à l'élaboration des fondements théoriques des réseaux de neurones artificiels. Il développe ensuite une méthodologie de conception de modèles par apprentissage automatique à partir de données. Son laboratoire collabore avec de nombreuses industries (Sollac, Michelin, 3M, Renault, Sorin Biomedica) pour la modélisation de phénomènes physiques ou biologiques complexes, la classification automatique, la reconnaissance de forme. Les travaux de son laboratoire sont consacrés notamment au développement de méthodes et d'applications innovantes de l'apprentissage statistique dans le domaine de la santé (aide à la conception de médicament, aide à la thérapie pour un défibrillateur automatique implantable, prédiction du stress oxydant, diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer), ainsi que pour l'aide aux personnes et aux populations (prothèse intelligente pour les handicapés de la voix, géolocalisation de personnes à l'intérieur de bâtiments, prédiction des crues subites (appelées flash flood). Une importante activité de recherche s'est développée à partir de 2010, au laboratoire SIGMA puis au sein de l'équipe "interfaces cerveau-machine" du laboratoire de Neurobiologie de l'ESPCI Paris, sur l'électro-encéphalographie (EEG) et ses applications aux interfaces cerveau-machine, à la détection précoce de la maladie d'Alzheimer, et au neurofeedback.  

Jusqu'en , Gérard Dreyfus enseigne l'électronique, l'automatique, et l'apprentissage automatique à l'ESPCI Paris. Il est le cofondateur de la société éditrice de logiciels d'apprentissage statistique Netral SA et fondateur du chapitre français de la Computer Intelligence Society de l'IEEE dont il a été président jusqu'en 2005. Il est (ou a été) éditeur associé des journaux internationaux majeurs du domaine (Neural Computation, IEEE Transactions on Neural Networks, Neurocomputing, Theoretical Computer Science), et membre des comités de programme de nombreuses conférences internationales. Il est membre du Comité de Pilotage et du Conseil Scientifique de la Fondation Cognition.

Publications 
 Apprentissage statistique: réseaux de neurones, cartes topologiques, machines à vecteurs supports (Eyrolles, 2008)
 Réseaux de neurones, méthodologie et applications (Eyrolles, 2004)
 Neural Networks, Methodology and Applications (Springer, 2005)

Références 

Naissance en mai 1948
Physicien français
Élève de l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris
Enseignant à l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris